Opposition (von spätlateinisch oppositio „das Entgegengesetzte“) steht für:

 Opposition (Politik), Partei oder Gruppe, die der herrschenden Politik Widerstand und Ablehnung entgegenbringt
 Opposition (Anatomie), die Gegenstellung des Daumens zu den anderen Fingern oder der ersten Zehe zu den anderen Zehen
 Opposition (Astronomie), Konstellation, bei der sich zwei Himmelskörper am Himmel im Winkelabstand von 180 Grad befinden
 Opposition (Linguistik), der Gegensatz zwischen in gleicher Weise verwendeten sprachlichen Einheiten

 Opposition (Schach), eine Position, in der sich beide Könige in einem bestimmten Abstand gegenüberstehen
 Opposition (Album) der Südtiroler Deutschrock-Band Frei.Wild (2015)

Siehe auch:
 Oppositionseffekt (optische Erscheinung)
 Oppositionswort (altphilologische Sprachforschung)
 Volksopposition (Begriffsklärung)

 Oppositio (rhetorische Figur)